

Матвієвка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область

Матвієвка — село, районний центр, Оренбурзька область
 Матвієвка — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Матвієвка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Матвієвка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Матвієвка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Матвієвка — село, Цілинний округ, Курганська область

Див. також 
 Єлбулак-Матвієвка
 Матвіївка

ru:Матвеевка